Wrightsboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wrightsboro (Georgia)
 Wrightsboro (North Carolina)
 Wrightsboro (Texas)